Een verkeersweg:
 N781 (Frankrijk)
 N781 (Nederland), zie Provinciale weg 781

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing